Alfons I d'Este (1476-1534), duc de Ferrara, Mòdena i Reggio, fill d'Hèrcules I d'Este
 Alfons d'Este (1527-1587), marquès de Montecchio i fill de l'anterior
 Alfonsino d'Este (1530-1547), fill natural d'Alfons I d'Este
 Alfons II d'Este (1533-1597), duc de Ferrara, Mòdena i Reggio, fill d'Hèrcules II d'Este
 Alfons d'Este (1560-1578), fill d'Alfons d'Este
 Alfons III d'Este (1591-1644), fill de Cèsar I d'Este i duc de Mòdena i Reggio
 Alfons IV d'Este (1634-1662), fill de Francesc I d'Este i duc de Mòdena i Reggio